Cilnius ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Cilnius Secundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)